Usain Bolt, atleta jamaicà
 La Bolt, població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Bolt (pel·lícula), pel·lícula d'animació de The Walt Disney Pictures del 2008